Shadow eller The Shadow kan syfta på:

 Shadow (Ashlee Simpson-låt) – en låt på debutalbumet Autobiography och en singel av sångerskan Ashlee Simpson
 Shadow Racing Team – en formelbiltillverkare och ett formel 1-stall
 "Shadow" – ett avsnitt i tv-serien Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna (säsong 5)
 Shadow the Hedgehog – en spelfigur i Sonic the Hedgehog-spelen
 The Shadow (fiktiv figur) – amerikansk fiktiv figur, som framträdde första gången 1930 i en radioshow
 The Shadow (film, 1937) – amerikansk film, med bland andra Rita Hayworth
 The Shadow (film, 1994) – amerikansk film, med Alec Baldwin i huvudrollen som den fiktiva figuren
 The Shadow (datorspel) – amerikanskt beat 'em up-spel från 1994, baserad på filmen från samma år

Se även 
 The Shadows – brittisk musikgrupp